Александр Бутко:
 Бутко, Александр Андреевич (1905—1973) — советский военный деятель, полковник, Герой Советского Союза.
 Бутко, Александр Васильевич (род. 1957) — украинский журналист.
 Бутко, Александр Сергеевич (1915—1977) — Герой Советского Союза.